Barranco (o Barrancos) puede referirse a:
 Barranco, desnivel brusco en la superficie del terreno.
 Barranco, distrito de Lima (Perú).
 Barrancos, villa rayana del distrito de Beja (Portugal).

Enlaces externos